Rina Bovrisse, née en 1974 au Japon, est une responsable des ventes de la filiale japonaise de l'entreprise italienne Pradal dont elle est licenciée en 2009. Le licenciement et le débat juridique qui ont suivi ont été particulièrement médiatisé.

Biographie

Formation et vie professionnelle 
En 1998, elle obtient une licence (BBA) en « Design Marketing » de la Parsons School of Design de New York. 

Rina Bovrisse travaille pour Chanel à New York. En 2009, elle travaille pendant six mois pour Prada au Japon.

En 2011, Rina Bovrisse lance une crèche pour les familles du milieu de la mode, Chateau School, avec des objectifs de diversité.

Affaire du licenciement de Prada 
Embauchée en 2009 comme responsable des ventes par la filiale japonaise de l'entreprise italienne Prada, Rina Bovrisse est licenciée, d'après elle prétendument pour sa laideur. L'employée attaque alors l'entreprise en justice, mais est déboutée. L'arrangement à l'amiable échoue. La maison de prêt-à-porter réagit et engage à son tour des poursuites . La plainte est finalement classée sans suite par la justice japonaise. 

L'histoire est très médiatisée : Fusion/Disney, Bloomberg, Vogue, British Vogue, Elle, Women's Wear Daily, The Guardian, France 24, Le Monde, Libération, Die Welt, La Stampa, O Globo, Bangkok Post, Nippon News Network, et plus.

Le , le Réseau de surveillance des sociétés transnationales asiatiques envoie une lettre au groupe LVMH pour dénoncer l'embauche de Sebastian Suhl chez Givenchy car il était l'acteur clé de l'affaire de harcèlement et de discrimination sexuelle. Le , quinze ONG de Hong Kong ont cosigné une "Déclaration pour la presse" pour soutenir Rina Bovrisse, en vue de l'amélioration de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans le monde.

En , Rina Bovrisse intervient à titre de témoin (« Former employee, Prada, Japan ») dans un atelier organisé par le Centre de droit public et comparé (CCPL) de l'Université de Hong Kong, la Coalition des femmes de Hong Kong pour l'égalité des chances et le Centre de recherche sur les études sur les femmes (WSRC).

Politique 
En 2020, Rina Bovrisse annonce qu'elle brigue la mairie de Tokyo. Elle renonce le  pour des raisons familiales.

Vie privée 
Rina Bovrisse a été mariée à un Français.

Notes et références 

Personnalité liée à la mode
Japonais expatrié aux États-Unis
Étudiant de la Parsons The New School for Design
Naissance en 1974
Naissance à Tokyo